

Теректи — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Теректи — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Теректи — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Теректи — село, Жезказганська міська адміністрація, Карагандинська область
 Теректи — село, Карасуський район, Костанайська область
 Теректи — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Теректи — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Теректи — село, Коксуський район, Жетисуська область
 Теректи — село, районний центр, Західноказахстанська область

Див. також 
 Терек
 Теректі